L'édition 2021 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Gaël Monfils, du Polonais Hubert Hurkacz et du Sud-africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Norbert Gombos, Richard Gasquet, Vasek Pospisil, Alexander Bublik et Nikoloz Basilashvili.

Pendant le tournoi
Ce tournoi marque le retour à la compétition de Roger Federer, qui était absent des terrains depuis plus d'un an en raison d'une opération au genou ayant entraîné une longue phase de convalescence, puis de réentrainement. Il est battu en 1/4 de finale par Nikoloz Basilashvili après s'être procuré une balle de match.

Andrey Rublev se qualifie pour les 1/2 finales du tournoi sans avoir joué un seul match. En effet, il bénéficie du forfait de Richard Gasquet au  tour, puis celui de Márton Fucsovics en 1/4 de finale.

Lauréats 
Le Géorgien Nikoloz Basilashvili remporte le tournoi en battant en finale Roberto Bautista-Agut. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Aslan Karatsev et Andrey Rublev décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Philipp Oswald. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Doha
Sport au Qatar en 2021
Tennis en mars 2021